The Return steht für:

 The Return (2006), US-amerikanischer Horrorthriller (2006)
 The Return – Die Rückkehr, russischer Film (2003)

Siehe auch:
 The Returned
 Return